GAX steht für:
 Gamba Airport (IATA-Code), Flughafen von Gamba (Gabun), Gabun

gax steht für:
 Borana-Arsi-Guji (ISO-639-3-Code), Varietät von Oromo (Sprache), afroasiatische Sprache

Abkürzung